Leber:
 Georg Leber
 Julius Leber
 Theodor Leber